Hay dos municipios de Lower Creek en Estados Unidos, ambos en el estado de Carolina del Norte:

 el municipio de Lower Creek, en el condado de Burke;
 el municipio de Lower Creek, en el condado de Caldwell.